Епархия Иокогамы  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Иокогама, Япония. Епархия Иокогамы входит в митрополию Токио. Кафедральным собором епархии Иокогамы является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 
9 ноября 1937 года Римский папа Пий XI издал буллу «Quod iamdiu», которой учредил епархию Иокогамы, выделив её из архиепархии Токио.

4 января 1939 года епархия Иокогамы передала часть своей территории апостольской префектуре Уравы (сегодня — Епархия Сайтамы).

Ординарии епархии 
 архиепископ Жан-Батист-Алексис Шамбон (9.11.1937 — 12.11/1940);
 епископ Томас Асагоро Вакида (Wakita) (25.03.1947 — 5.07.1951);
 епископ Лука Кацусабуро Араи (13.12.1951 — 30.10.1979);
 епископ Стефан Фумио Хамао (30.10.1979 — 15.06.1998);
 епископ Рафаил Масахиро Умэмура (16.03.1999 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quod iamdiu, AAS 30 (1938), p. 186

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Японии